Le terme cannibale peut faire référence au cannibalisme.

Littérature 
 Cannibale, roman de Didier Daeninckx publié en 1998 ;
 Cannibale blues, roman de Béatrice Hammer publié en 1999.

Gastronomie 
 Cannibale, nom utilisé en Belgique pour désigner un toast nappé de filet américain.

Voir aussi